James McHenry – politico statunitense
 James McHenry – regista statunitense
 James McHenry – scrittore statunitense